Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1930 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 15 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Elizabeth Ryan et Helen Wills battent Simone Barbier et Simonne Mathieu en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1930
France Double dames
Sport en France en 1930
Sport en mai 1930
Tennis en juin 1930